Ayari ist der Familienname folgender Personen:

 Anis Ayari (* 1982), tunesischer Fußballspieler
 Hamadi Ayari (* 1991), französisch-tunesischer Fußballspieler
 Henda Ayari (* 1976), französische Frauenrechtlerin und Autorin
 Omrane Ayari (* 1972), tunesischer Ringer
 Soheil Ayari (* 1970), französischer Rennfahrer
 Yasin Ayari (* 2003), schwedischer Fußballspieler